Аббревиатура АСЗ может означать:

 Амурский судостроительный завод
 Аксайский стекольный завод
 Астероиды, сближающиеся с Землёй
 Активный словарный запас